Пхёнчха́н () — уездный город в провинции Канвондо, Южная Корея. Административный центр одноимённого уезда Пхёнчхан.

Спорт 
Уезд  Пхёнчхан являлся хозяином Зимних Олимпийских игр 2018. Тем не менее в самом городе не было проведено ни одно спортивное мероприятие. Все спортивные объекты были расположены за пределами столицы уезда.

Туризм

География  
Город расположен в южной части провинции Канвондо, на берегу реки Пхёнчханган. Находится в 115 км к юго-востоку от центра провинции Чхунчхон и в 180 км к востоку от Сеула.

Примечания  

Города Республики Корея
Канвондо (Республика Корея)